Jméno a příjmení Luděk Brož se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Luděk Brož (etnolog) – český etnolog a sociální antropolog (* 1975)
 Luděk Brož (lední hokejista) – český hokejista působící rovněž v zahraničí (* 1975)
 Luděk Brož (hokejový brankář) – český hokejový brankář TJ Vítkovice působící v 70. a 80. letech 20. století
 Luděk Brož (teolog) – český evangelický teolog, duchovní a profesor systematické teologie (1922–2003)